Gary Stevens (1962-), calciatore inglese
 Gary Stevens (1963-), calciatore inglese